Wallenda ist der Familienname folgender Personen:
 Carla Wallenda (1936–2021), US-amerikanische Hochseilartistin
 Karl Wallenda (1905–1978), deutsch-amerikanischer Hochseilartist
 Marguerite Weidauer-Wallenda (1882–1972), deutsche Schaustellerin, erste Achterbahnbesitzerin in der Schweiz
 Mario Wallenda (1940–2015), US-amerikanischer Hochseilartist
 Nik Wallenda (* 1979), US-amerikanischer Hochseilartist